Џандрљиви муж може бити:
 Џандрљиви муж (драма), драма Јована Стерије Поповића,

или
 Џандрљиви муж (филм из 1967), филм Здравка Шотре по истоименој драми Јована Стерије Поповића, у којем играју Фрања Живни, Добрила Шокица и многи други.
 Џандрљиви муж (филм из 1998), филм Милана Кнежевића по истоименој драми Јована Стерије Поповића, у којем играју Светислав Гончић, Бранка Шелић и многи други.